Tell Me (Diddy), een nummer van Diddy met Christina Aguilera uit 2006
Tell Me (Rolling Stones), een nummer van The Rolling Stones uit 1964